Электрофорез:

 Электрофорез — электрокинетическое явление перемещения частиц под действием внешнего электрического поля.
 «Электрофорез» — российский музыкальный коллектив.